Singapore Sevens 2013 – pierwsza edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Singapore Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 9–10 listopada 2013 roku na Yio Chu Kang Stadium w Singapurze będąc czwartym turniejem sezonu 2013.

Informacje ogólne 
Rozegrany rok wcześniej Singapore Sevens 2012 wchodził w skład ARSS, jednak nie był turniejem rankingowym, lecz azjatycką kwalifikacją do Pucharu Świata.

Rozegrane na Yio Chu Kang Stadium zawody były czwartym turniejem sezonu 2013 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl.

Reprezentacja Hongkongu do turnieju przystępowała ze stratą do Japonii jednego punktu w klasyfikacji generalnej, tak więc do końcowego triumfu przy założeniu ponownego spotkania w finale wystarczała im jakakolwiek wygrana nad rywalami, bowiem w bezpośrednich meczach stosunek małych punktów kształtował się na ich korzyść. Pomimo wolnego wejścia w turniej faworyzowanej dwójki, w pierwszym dniu nie oddali oni rywalom choćby punktu, a po gładkich zwycięstwach w fazie pucharowej po raz czwarty w tym sezonie spotkali się w finale. W obecności 1500 widzów Hongkong prowadził do przerwy 19–5, jednak kolejne dziewiętnaście punktów zdobyli reprezentanci Japonii zwyciężając tym samym zarówno w tym turnieju, jak i całym cyklu.

Najwięcej punktów w turnieju (41) zdobył Koreańczyk Jun Ki Hong, w klasyfikacji przyłożeń z siedmioma ex aequo zwyciężyli Rowan Varty i Sandun Herath, odpowiednio reprezentanci Hongkongu i Sri Lanki.

Bilety na oba dni kosztowały 10 dolarów, osobom do siedemnastego roku życia przysługiwał wstęp bezpłatny.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2013
Singapore Sevens
2013 w Singapurze